Lista reprezentantów Portugalii w rugby union - lista zawodników, którzy reprezentowali Portugalię w przynajmniej jednym oficjalnym meczu międzypaństwowym.

Stan po meczu z Urugwajem, który rozegrano w Bukareszcie 17 czerwca 2012 roku.

Na pierwszym miejscu podano punkty zdobyte przez reprezentację Portugalii.

Przypisy 

Rugby union w Portugalii